Шато-Лорье (или замок Лорье, ) — отель и архитектурная достопримечательность в даунтауне Оттавы. Отель расположен у пересечения улиц Ридо-стрит и Сассекский проезд. По своему дизайну (стиль «шато») имеет аналоги в других местах североамериканского континента (например, Шато-Фронтенак).

История и архитектура 

Заказчиком строительства Шато-Лорье был председатель правления компании Grand Trunk Railway . Здание было сооружено в 1909—1912 годы. Подходящее место для строительства предоставил премьер-министр Канады сэр Уилфрид Лорье, в честь которого здание и получило своё название.

Когда компания Grand Trunk стала частью Канадской национальной железной дороги в 1923 году, отель стал одной из наиболее важных гостиниц компании. Отель процветал до конца 1960-х годов, когда сооружение многочисленных конкурирующих гостиниц в Оттаве и закрытие Union Station привело к его постепенному упадку. В 1980-х годы была проведена масштабная реконструкция и обновление отеля, благодаря чему было восстановлено его положение отеля № 1 г. Оттавы.

Отель расположен в непосредственной близости от других достопримечательностей Оттавы — Парламентского холма, канала Ридо, Национальной галереи Канады, Байуордского рынка, Национального военного мемориала, посольства США и торгового . Ввиду своего положения отель нередко служил местом важных общественных мероприятий и политических встреч, за что получил неформальное название «третья палата парламента».

См. также 
 Перечень архитектурных достопримечательностей Оттавы

Примечания

Литература 
 Chisholm, Barbara, ed., Castles of the North: Canada’s Grand Hotels, Toronto: Lynx Images, 2001.
 Fletcher, Katharine. Capital Walks: Walking Tours of Ottawa, Markham, Ontario: Fitzhenry & Whiteside, 2004.
 Fleury, K. Maureen. «Haunted Château Laurier Hotel, Ottawa», Jan 8. 2008
 Kalman, Harold and John Roaf. Exploring Ottawa: An Architectural Guide to the Nation’s Capital. Toronto: University of Toronto Press, 1983.
 Local Architectural Conservation Advisory Committee of Ottawa, Ottawa: A Guide to Heritage Structures, Ottawa: LACAC, City of Ottawa, 2000.
 Rankin, Joan E., Meet Me at the Château: A Legacy of Memory, Toronto: Natural Heritage Books, 1990.

Ссылки 

 
 Emporis Listing

Здания и сооружения, заложенные в 1909 году
Здания и сооружения, построенные в 1912 году
Появились в 1912 году в Канаде
Гостиницы Канады
Здания и сооружения Оттавы
Экономика Оттавы